Labruyère (Côte-d'Or)
 Labruyère (Oise)
ook:
Labruyère-Dorsa, Haute-Garonne
gemeenten met de naam La Bruyère (doorverwijspagina)